Piersanti est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Claudio Piersanti (né en 1954), écrivain et scénariste italien ; 
 Franco Piersanti (né en 1950), compositeur et chef d'orchestre italien ;
 Gilda Piersanti (née en 1957), écrivaine française de roman policier.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien